Michael Thurk (ur. 28 maja 1976 we Frankfurcie nad Menem) – niemiecki piłkarz, występujący na pozycji napastnika. W czasie trwania kariery mierzył 177 cm wzrostu i ważył 65 kg.

Kariera 
Michael Thurk jako junior trenował w klubie Sportfreunde Frankfurt. Seniorską karierę zaczynał w 1995 w małym klubie SpVgg Oberrad, skąd w 1997 przeniósł się do SV Jügesheim. Po 2 latach zauważyli go działacze 1. FSV Mainz 05. W 2004 awansował do Bundesligi, jednak zdecydował się przejść do II-ligowego Energie Cottbus. Po rundzie jesiennej powrócił do FSV Mainz. Po udanym sezonie 2006/2007, kiedy to strzelił 12 bramek, został wykupiony za 1,5 miliona euro przez Eintracht Frankfurt, gdzie grał ze zmiennym szczęściem do końca 2007 roku. W 2008 przeszedł do FC Augsburg, a od 2012 grał w 1. FC Heidenheim, gdzie w 2014 zakończył karierę.

Statystyki klubowe

Ciekawostki 
 Micha jest najlepszym strzelcem w historii FSV Mainz. Na koncie ma 60 goli, przez co wyprzedza o 5 trafień Svena Demandta.

Niemieccy piłkarze
Piłkarze 1. FSV Mainz 05
Piłkarze Energie Cottbus
Piłkarze Eintrachtu Frankfurt
Piłkarze FC Augsburg
Piłkarze 1. FC Heidenheim
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni we Frankfurcie nad Menem